

Veículos 
 Chevrolet Chevy Picape derivada do Chevette

Pessoas 
 Chevy Chase

Localidades 
 Chevy Chase (Maryland)
 North Chevy Chase
 Chevy Chase Village

Outros 
 Chevy (banda)

Desambiguação